Награду «Књига године» додељује жири Радио Београда 2. Ова награда се додељује за најбољу теоријску књигу године. Жири је, 2006. г пред собом имао 44 дела из области теорије књижевности и уметности, естетике и филозофије

У Ужи избор 2006. г су ушли Слободан Грубачић за «Александријски светионик», Слободан Дивјак за «Проблем идентитета» и Јован Аранђеловић за «Животни значај филозофије»..

Награда се додљује по пети пут. Досадашњи добитници су:
Милан Брдар
Милош Арсенијевић
Миле Савић и
Часлав Д. Копривица

Прве две године, када награда још није била профилисана за област теорије, већ се односила на целокупну годишњу продукцију, награду су добили и Михаило Ђурић и Владимир Тасић.

Награде